Le mot bunker peut désigner :

 Un bunker, fortification utilisée pour se protéger des attaques, dont plusieurs bunkers allemands de la Seconde Guerre mondiale : 
 Bunker Bruno, un bunker pour U-Boot à Bergen sur la côte norvégienne.
 Bunker de Berlin, un abri anti-aérien de Berlin devenu un musée d'art contemporain.
 Bunker de Watten ou blockhaus d'Éperlecques, dans le Nord de la France pour le lancement des V2 .
 Führerbunker, le bunker d'Adolf Hitler à Berlin.
 Un bunker, un obstacle d'un parcours de golf.
 Par analogie, en Espagne l'appellation Bunker désigne les franquistes farouchement opposés aux réformes politiques des gouvernements d'Adolfo Suárez pendant la transition démocratique.
 On appelle également  un local de radiologie dont la structure est spécialement conçue afin de contenir les radiations.

Patronyme 
 Archie Bunker, personnage d'une série télévisée américaine
Chang et Eng Bunker (1811-1874), deux jumeaux américains originaires du Siam et à l'origine du terme frères siamois 
 Dennis Miller Bunker (1861–1890),  un peintre impressionniste américain
Max Bunker (né en 1939), un auteur italien de bandes dessinées et de dessins
Mark Bunker, un militant américain anti-scientologie.
Clive Bunker (né en 1949), un batteur américain.
Edward Bunker (1933-2005), un auteur américain de romans noirs et scénariste de cinéma.
Larry Bunker (1928–2005), un batteur de jazz, aussi vibraphoniste et percussionniste.

Toponyme 

 Bunker, une ville des comtés de Dent et Reynolds, dans le Missouri, aux États-Unis.

Œuvres littéraires
Le Bunker, un roman de Serge Brussolo paru en 1993
Bunker, une bande dessinée en 5 tomes de Christophe Bec parue entre 2006 et 2012

Films, téléfilms 
Le Bunker, un téléfilm français diffusé en 1972
 Le Bunker, les derniers jours d'Hitler, un téléfilm franco-américain diffusé en 1981
The Bunker, un film d'horreur psychologique britannique réalisé par Rob Green, sorti en 2001
Bunker (Okhota na Vervolfa) retitré Opération Werewolf pour sa sortie en DVD, un film russe de Evguini Mitrofanov sorti en 2011 et reprenant les éléments d'une mini série du même nom diffusée en 2009 
Bunker, un film québécois réalisé par Patrick Boivin, qui est sorti en 2014

Voir aussi

 Bunker 599, une installation artistique de la ville de Culemborg, aux Pays-Bas
 Bunker Buster, une bombe anti-bunker
 Bunker, le cirque, une mini série québécoise diffusée en 2002
 Bunker Palace Hôtel, un film français de science-fiction
 Bunker Paradise, un film réalisé par Stefan Liberski, sorti en 2005
 Le Bunker de la dernière rafale, un court métrage français réalisé par Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, sorti en 1981
 Les Hommes du bunker, un livre de Uwe Bahnsen et de James P. O'Donnell paru en 1976 
 Kolonel Bunker, un film albano-franco-polonais réalisé par Kujtim Çashku, sorti en 1996   
 Bunker Ramo, une ancienne société américaine de haute technologie 
 
 Bataille de Bunker Hill, une bataille de la guerre d'Indépendance américaine
 Bunker, un jeu télévisé français diffusé sur France 4 en 2014

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre